

Музичні кліпи

2010-ті

2020-ті

Інші відео

Альбоми

Виступи наживо

Інші відеоальбоми

Фільмографія

Фільми

Телебачення

Онлайн-шоу

Виставки

Нотатки

Примітки

Посилання 
 

BTS
BTS